Art
 Cercle Artístic de Ciutadella
 Cercle Artístic de Manresa
 Cercle Artístic de Sant Lluc
 Reial Cercle Artístic de Barcelona